Нестор Ландаг Колониа (; род. 16 февраля 1992 года, Замбоанга, Филиппины) — филиппинский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 56 кг. Чемпион Азии 2015. Участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Биография 
Нестор Колониа родился 16 февраля 1992 года в Замбоанге в спортивной семье. Дядя Нестора —  тяжелоатлет, участник Олимпийских игр 1988 в Сеуле в категории до 52 кг. 

В 9 лет начал заниматься тяжёлой атлетикой. 

В настоящее время проживает в Маниле и проходит службу в ВВС Филиппин. Летчик 2-го класса.

Карьера 
В 2008 году Нестор Колониа дебютировал на международной арене на юношеском чемпионате Азии в Чонджу, где в категории до 56 кг с результатом 205 кг завоевал серебряную медаль.

В 2010 году атлет дебютировал на взрослом уровне, на Азиатских играх в Гуанчжоу, где стал 6-м. В 2011 году выигрывает юниорский чемпионат Азии, опередив второго призёра на 19 кг.

В 2015 году на чемпионате Азии стал чемпионом в весовой категории до 56 кг с результатом 274 кг по сумме двоеборья (рывок 121 кг и толчок 153 кг).

В тоже же году Нестор Колониа травмировал колено и был вынужден пропустить 2 месяца.

На Олимпийских играх 2016 года Нестор Колониа показал 7-й результат в рывке (120 кг) а в толчке не смог взять стартовый вес (154 кг).

В 2017 году на тренировке снова повредил правое колено за месяц до Игр Юго-Восточной Азии. В том-же году ему потребовалась операция на спине.

На чемпионате мира 2019 в Паттайе в категории до 67 кг Нестор Колониа показал лишь 29-й результат

Спортивные результаты

Семья 
Женат на Кэтлин Легаспи, дети Элари Полин и Джон Эмбер.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IWF

Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты Филиппин
Военные Филиппин